Eugene Victor Debs (1855-1926), homme politique américain
 Henri Debs (1932-2013), musicien français
 Joseph Debs (1833-1907), évêque de l’Église catholique libanais
 Disques Debs, label discographique antillais 
 Sébastien Debs (1992-), joueur esport français

Autres 
 Felipe El Debs (1985-), joueur d'échecs brésilien

Patronyme anglais